Stefanus I van Hongarije, oftewel István király (koning Stefan), eerste koning van Hongarije

 cultuuruitingen naar aanleiding van het leven van Stefanus I:
 Istvan Kiraly, film uit 1993
 Istvan Kiraly, opera uit 1885
 István, a király, rockopera uit 1983